Feistritzer ist ein Nachname aus der Kategorie der Herkunftsnamen. Zur Etymologie siehe Feistritz.
Träger
 Peter Feistritzer (1901–1947), Kärntner Politiker (NSDAP)
 Ruth Feistritzer (* 1968), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Walter Feistritzer (1920–1981), österreichischer Eishockeyspieler
 Wolfgang Feistritzer (* 1978), Kärntner Kabarettist